RWT steht für:
 Random-Walk-Theorie, Theorie über den zeitlichen Verlauf von Marktpreisen
 Regensburger Wortflüssigkeits-Test, neuropsychologisches Testverfahren zur Überprüfung verbaler Flüssigkeit und Flexibilität
 Rotationswärmetauscher, auch Rotationswärmeübertrager
 Remote Wireless Tampering, fernzugreifendes kabelloses Manipulieren von elektronischen Daten oder Konfigurationen elektronischer Baugruppen, siehe auch Digital tampering

Abkürzung